Кубок чемпионов 1971 — четырнадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 25 команд. Финал прошел в Антверпене 8 апреля, титул сильнейшего вернул себе ЦСКА (Москва), обыгравший в финале действующего чемпиона.

Квалификационный раунд 

 Албанская команда отказалась ехать в Турцию из-за эпидемии холеры.
 Голландская и исландская команды отказались от участия в соревновании.

1/8 финала

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1970 год в баскетболе
1971 год в баскетболе